Pietrosu se poate referi la:

 Denumiri geografice din România
Pietrosu, Buzău, o localitate în județul Buzău
Pietrosu, Iași, o localitate în județul Iași
Pietrosu, Neamț, o localitate în județul Neamț
Vârful Pietrosul Călimanilor, Munții Călimani, un vârf în Munții Călimani
Vârful Pietrosul Rodnei, Munții Rodnei, un vârf în Munții Rodnei
Vârful Pietrosul Bistriței, Munții Bistriței, un vârf în Munții Bistriței

 Denumiri geografice din Republica Moldova
Pietrosu - localitate centru de comună în raionul Fălești

Vezi și 
 Râul Pietrosu (dezambiguizare)

 Piatra (dezambiguizare)

 Chetrosu (dezambiguizare)

Toponime românești